Lebenslauf steht für:

 Lebenslauf (Bewerbung), Teil einer schriftlichen Bewerbung
 individueller, teils subjektiv geschilderter Lebensverlauf einer Person, siehe Lebensgeschichte

 Lebenslauf (Hölderlin), Ode von Friedrich Hölderlin (1798)

Siehe auch:
 Biografie, Vita
 Biogramm (Begriffsklärung)
 Lebensläufe